Max Schmeling puede hacer referencia a: 
 Max Schmeling, boxeador alemán.
 Max Schmeling, Biopic de Max Schmeling dirigido por Uwe Boll en 2010.